Schützenwagen steht für zwei grundsätzlich verschiedene Fahrzeugarten:
 (Berliner) Straßenbahnwagen mit Steuerung der Stromzufuhr durch Schütze, siehe BSt Bauart 1927
 Arten leichter Panzerfahrzeuge beim Militär, siehe Transportpanzer